Lisa Kreuzer può riferirsi alle seguenti persone:

 Lisa Kreuzer – attrice tedesca (n. 1945)
 Lisa Kreuzer – mountain biker austriaca (n. 1995), vincitrice dell'iXS European Downhill Cup U17 nel 2011